Капитан Петко войвода може да се отнася за:
 Петко войвода – български хайдутин и революционер.
 Капитан Петко войвода – село в община Тополовград, област Хасково
 Капитан Петко войвода – квартал на Свиленград
 Капитан Петко войвода – ГКПП на България на границата с Гърция
 „Капитан Петко войвода“ – очерк от писателя Николай Хайтов
 „Капитан Петко войвода“ – исторически сериал на режисьора Неделчо Чернев
 Петко войвода – връх на остров Ливингстън

Вижте също 
 Капитан Петко – село в община Венец, област Шумен